Marleen Haboud Bumachar es una lingüista investigadora y catedrática ecuatoriana.

Biografía 
Haboud es especializada en áreas de lingüística, sociolingüística, lingüística de contacto, sistemas educativos, semántica, lengua y cultura. Desde 1974 ha trabajado en la Escuela de Lingüística en la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En 1980, gracias a una beca de Fundación Ford obtuvo el Magíster en Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y, en 1995, becada por la Universidad de Oregón, obtuvo el Ph.D. en Lingüística/Sociolingüística. Su tesis doctoral, Efectos del contacto quichua-castellano en los Andes ecuatorianos, se publicó en español en 1998 y en inglés en 2003, fue el primer estudio que analizó a profundidad, con datos cualitativos y cuantitativos, y desde perspectivas multidimensionales, las relaciones del kichwa y el castellano, y sus efectos. Ha colaborado con instituciones como UNESCO, UNICEF y la Enciclopedia Mundial de las lenguas en peligro.

Fundadora y Directora del Programa de Investigación Interdisciplinaria Oralidad Modernidad del cual se desprenden varios subproyectos como GeolingüísticaEcuador, Así Dicen Mis Abuelos (ADMA) y Voces Andinas y Conocimientos Ancestrales. 

En 2019, obtuvo el Premio George Forster Research Award Alexander Von Humboldt Stiftung/ Foundation. Este es un reconocimiento por investigación en ciencias humanas que se concede a nivel mundial. En 49 años, es la primera vez que se otorga este premio a un/a investigador/a ecuatoriano/a. Además, fue nominada para el Premio Nacional Eugenio Espejo quedando como finalista en la terna de ciencias.

Entre el año 2000 y el 2019, ha dictado cientos de conferencias tanto en universidades nacionales como extranjeras. Los temas tratados han estado relacionados con la documentación ética, revitalización lingüística, investigación interdisciplinaria, lingüística y geo-referenciación, el contacto lingüístico y sus efectos lingüísticos y sociales, vitalidad lingüística, prestigio y actitudes lingüísticas, nuevas tecnologías, bilingüismo, interdisciplinariedad, metodologías de investigación-acción, migración, etc. y, sobre todo, con la vitalidad de las lenguas indígenas del Ecuador.

Publicaciones (2023-2019) 

- Haboud, Marleen. (en prensa). Las múltiples facetas de la migración y el contacto lingüístico. De (re)encuentros y desencuentros. En Adriana Speranza (Comp.). Argentina: Colección Memorabilia: Universidad Nacional de La Plata. 

-- Haboud, Marleen. (abril 2023). Desde la documentación activa a la revitalización contextualizada: experiencias con comunidades kichwahablantes en Ecuador. En F. Kvietok Dueñas & N. Hornberger (Eds.) IJSL Special Issue. De Gruyter.

- Haboud, Marleen y Fernando Ortega (2023). Linguistic Diversity Endangered. The Waotededo language and the effects of intense contact. In Moseley, Christopher and Eda Derhemi (eds.).Endangered Languages in the 21st. Century. (Chapter 19). NY: Routledge.(https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003260288/endangered-languages-21st-century-christopher-moseley-eda-derhemi) 
 This book has been selected by the KU Selection Committee to be part of the “KU Select 2023 HSS Books” collection of Open Access scholarly books. 

- Haboud, Marleen y  Acosta, Daniel (2022g). Revitalización lingüístico-cultural en contexto.  El rol de la etnobotánica y la investigación transdisciplinaria con comunidades de base, pp. 40-61 Cuenca: Universidad Verdad Ediciones.(https://universidadverdad.uazuay.edu.ec/index.php/udaver/article/view/563/876)

- Haboud Bumachar, Marleen. (2022f). “De prácticas interculturales e interlingües desde la oralidad”. En Pato, Enrique (ed.), Estudios dedicados al profesor Juan C. Godenzzi. Ottawa: Alter, pp. 243-259. [ISBN: 978-1-987819-93-9].

- Haboud, Marleen. (2022e). Kichwa y castellano en los Andes ecuatorianos: historia e innovaciones. En Danler, Paul & Harjus, Jannis (eds.), The languages of the Americas – las lenguas de las Américas. Berlín: Ed. Logos 

- Haboud Bumachar, Marleen. (2022d). Foreword. In Eva Rodríguez-González & Rosita L. Rivera (eds.), Language assessment in multilingual settings: Innovative practices across formal and informal environments, vii–viii. Berlin: Language Science Press. DOI: 10. 5281/zenodo.7304934

- Haboud, Marleen (2022c)." Pues en el castellano andino ecuatoriano y colombiano: sus diversas formas y funciones discursivas". Boletín De Filología, 57(1), pp. 125–157 (https://oralidadmodernidad.org/pues-en-el-castellano-andino-ecuatoriano-y-colombiano-sus-diversas-formas-y-funciones-discursivas/)

- Haboud, Marleen (2022b). Español y lenguas indígenas en el Ecuador: un testimonio de multicausación y multiefectos.Una mirada desde la lingüística de contacto (Parte I). (Discurso de incorporación como miembro correspondiente de la AEL-2021). Memorias No. 80, 2022, de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española. Cuenca: Editorial de la Universidad de Cuenca.

- Godenzzi, Juan Carlos & Haboud, Marleen (2022a). “El español en contacto con las lenguas originarias en Bolivia, Ecuador y Perú”. En, Moreno-Fernández, Francisco & Caravedo, Rocío (eds.). Handbook of Spanish Dialectology, pp. 456-466. UK: Taylor and Francis Group (eBook ISBN 9780429294259).

- Haboud, Marleen; Ortega, Fernando; Lutuala, Francisco; Toaquiza, Elsa y Manzano, Wilson. (2021a). Jambic Yuyucuna. Plantas que curan (Tingo Pucara, Cotopaxi). Quito: PUCE.

- Haboud, Marleen. (2021b). "Revisitando Entrevistadores indígenas: un reto a los estereotipos”. En Azucena Palacios y María Sánchez-Paraíso (eds.). Dinámicas lingüísticas de las situaciones de contacto, pp.5-28. Madrid: De Gruyter. DOI: 10.1515/9783110701364-002

- Haboud, Marleen (2020a)[2019]. ¡No te olvidarás la mascarilla! La cortesía en el español andino ecuatoriano. Memorias No. 79, año 2019, de la AEL, Tomo I, 327 - 343. Cuenca: Editorial de la Universidad de Cuenca.

- García, Gerardo; Haboud, Marleen; Howard, Rosaleen; Manresa, Antonia y Julieta Zurita. (2020b). "(Mis)communication in the COVID-19 era".https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/blar.13179

- Ortega, Fernando; Haboud, Marleen; Farinango, Ernesto; y Farinango, Alfonso (2020c). "From local ancestral practices to universal antiviral uses: Medicinal plants used among indigenous communities in Ecuadorian Highlands". American International Journal of Social Science. https://oralidadmodernidad.org/publicaciones/ 

- Haboud, M. & Ortega, Fernando. (2020d). La Salud como fuente de revitalización lingüística. En Haboud, et. al. (2020). Desafíos en la diversidad 2. Desplazamiento lingüístico y revitalización: reflexiones y metodologías emergentes. Quito: Abya-Yala/UPS/PUCE/ Oralidad Modernidad. https://oralidadmodernidad.org/publicaciones/

- Haboud, Marleen; Sánchez Avendaño, Carlos & Garcés Fernando (eds.) (2020e). Desafíos en la diversidad 2. Desplazamiento lingüístico y revitalización: reflexiones y metodologías emergentes. Quito: Abya-Yala/UPS/PUCE.https://oralidadmodernidad.org/publicaciones/

- Haboud, Marleen. (2020f). “Propuestas metodológicas para la investigación interdisciplinaria como interacción social”. En Burki, Ivette; Patzelt, Carolin (eds.): Berlín: de Gruyter Mouton (pp. 52-76).https://oralidadmodernidad.org/publicaciones/

- Haboud, M. Ortega, F., Farinango, A. & Farinango, E. (2019a). Jambij Yuracuna. Plantas que curan. PUCE: Quito.https://oralidadmodernidad.org/publicaciones/

- Haboud, M. (coord). (2019b). Lenguas en Contacto: Desafíos en la diversidad. Quito: PUCE.https://oralidadmodernidad.org/publicaciones/

- Haboud, M. y F. Ortega. (2019c). “El Waotededo y los efectos de un contacto intenso”. En Haboud, M. (coord.). Lenguas en contacto: Desafíos en la diversidad. Quito: PUCE.(p. 229-265).

- Haboud, M. (2019d). “Documentación activa con, desde y para los hablantes de lenguas amenazadas”. Peter Lang ediciones.

- Haboud, M. (2019e). “Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador: entre la contradicción, la fragmentación y la esperanza”. Elad-Silda. Francia.

- Haboud, M. (2019f). “Estudios sociolingüísticos y prácticas comunitarias para la documentación activa y el reencuentro con las lenguas indígenas del Ecuador”. Visitas al Patio. Colombia.

Premios y reconocimientos 

 PUCE International Awards II - Edición 2020. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Categoría Reconocimientos y/o nominaciones internacionales por impacto y relevancia de investigación.
 Académica de la Academia Ecuatoriana de la Lengua correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. (2019)
 PUCE International Awards I - Edición 2019. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Categoría Reconocimientos y nominaciones internacionales por impacto y relevancia de investigación.
 Premio Georg Forster World Award - Forschungspreis 2018/2019 Fundación Alexander von Humboldt.
 Miembro del Comité científico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España.
 Miembro Vitalicio LAINAC Global Scholars de la Universidad de Tokio (2018).
 Nominación al premio Nacional Eugenio Espejo en la categoría ciencia(2018).
 Premio Embajada de Estados Unidos para la investigación (2016-2017) (Proyecto: Ancestral Health Practices Narratives And Storytelling: Andean Indigenous Ecuadorian Voices.
 Profesora invitada de larga estancia. Center for Latin American and Caribbean Studies. Universidad de Illinois (Urbana Champaign) (2016).
 Premio de fondos concursables Ministerio de Cultura de Ecuador para producción de materiales y traducciones para la educación indígena (2010-2011).
 Premio de fondos concursables para la producción de materiales visuales bilingües (2009).
 Miembro Honorario Vitalicio Foundation for Endangered Languages (Inglaterra) (Desde 2012).
 Foreign Language World Center, Hemispheric Conference of Indian Education Grant (Guatemala) (1998). 
 Suma Cum Laude. University of Oregon, Ph.D. Program (1996)

Becas 
Beca Fulbright Visiting Scholar – Universidad de Minnesota, Universidad de Illinois (Urbana Champaign), Universidad de Iowa, Estados Unidos (2014).

Becas de Cooperación Española (AECID) (2003 y 2007).

Beca Oregon University System para obtener el grado de Ph.D. en Lingüística (1992-1995).

Beca de la Fundación McNamara del Banco Mundial (Washington, Estados Unidos) (1994).

Beca del Gobierno francés - Enseñanza de lenguas extranjeras por métodos audiovisuales (1982).

Beca de Ford Foundation - Maestría de Antropología (PUCE) (1978-1980).

Referencias 

Lingüistas de Ecuador
Sociolingüistas
Catedráticos de Ecuador
Científicos de Ecuador
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Alumnado de la Universidad de Oregón
Mujeres lingüistas